Астраханцев — російське прізвище. Жіноча форма — Астраханцева.

Відомі носії 
 Астраханцев Георгій (Єгор) Павлович — російський революціонер
 Астраханцев Костянтин Веніамінович — російський спортсмен
 Астраханцев Павло Олексійович — учасник Другої Світової війни, повний кавалер ордена Слави

Російські прізвища